Aeschynanthus е род от около 150 вида вечнозелени субтропични и тропически растения от семейство Gesneriaceae. Обикновено са влечащи епифити с ярко оцветени цветя, които се опрашват от нектарникови птици.

Етимология 

Името на рода идва от aischuno – „да се срамуваш“ и anthos – „цвете“.

Общото име за някои видове е „растение червило“, което идва от яркочервените развиващи се пъпки.

Описание 
Родът съдържа голямо разнообразие от растения с различни характеристики. Някои имат дебели, восъчни ципи, докато други имат много по-меки листа. Видове като A. speciosus са големи, където A. micranthus е много по-малък и влечащ. Няколко вида се оценяват в умерен климат като стайни растения, по-специално A. longicaulis, A. pulcher и A. radicans.

Отглеждане 
Aeschynanthus се нуждаят от добро осветление и полувлажни, добре дренирани почвени условия, за да растат, въпреки че те варират и някои изискват повече влажна почва. Предпочитат топли и влажни условия.

Видове 
Пълен списък на приетите видове и техните синоними може да се намери в Световния контролен списък на Gesneriaceae на института Смитсън ().

Видовете включват:

Източници 

Gesneriaceae